Skarsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skarsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Skarsjön (Ljungs socken, Bohuslän), 
Lilla Skarsjön, sjö i Uddevalla kommun,  (9,84 ha)
Stora Skarsjön, sjö i Uddevalla kommun,  (67,5 ha)
Skarsjön, Värmland, sjö i Forshaga kommun och Karlstads kommun,  (42,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn